Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім «Західна молочна група» — підприємство, що виготовляє сири торгової марки КОМО і входить в Групу «Континіум».

«Західна молочна група» на ринку представляє інтереси таких молочних заводів:
 ВАТ «Ковельмолоко»,
 ВАТ «Львівський міський молочний завод»,
 ВАТ «Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів»,
 ВАТ «Дубномолоко»,
 ВАТ «Вінницький міський молочний завод»,
 ВАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока»,
 ТОВ "Концерн «Молокопродукт» (Бахмут Донецької обл.),
 ВАТ «Волинська маслосирбаза»,
 ВАТ «Горохівський сирзавод»,
 ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат».

Ці молокопереробні підприємства виготовляють продукцію під корпоративним брендом «КОМО», суббрендами «Гурманіка», «Молочна родина», «Викрутас», «Економ».

До асортиментного ряду входить 26 видів твердого сиру, 70 видів плавлених сирів, 4 види масла, в тому числі Преміум класу, сухе молоко.

Підприємства Волинської області
Підприємства харчової промисловості України
Луцьк